Ни́на Васи́льева:
 Васильева, Нина Александровна (1925—?) — стерженщица литейного цеха Московского автозавода имени И. В. Сталина. Лауреат Сталинской премии (1950). 
  Васильева, Нина Ивановна (1937—2016) — животновод, полный кавалер ордена Трудовой Славы.